

Cinema e televisione 
 The Canterville Ghost – film del 1944 diretto da Jules Dassin
 The Canterville Ghost – film per la televisione del 1975 diretto da Robin Miller
 The Canterville Ghost – film per la televisione del 1983 diretto da Ralph Mogridge
 The Canterville Ghost – film per la televisione del 1985 diretto da William F. Claxton
 Il fantasma di Canterville (The Canterville Ghost) – film del 1986 diretto da Paul Bogart
 The Canterville Ghost – film d'animazione per la televisione del 1988 diretto da Monica Kendall e Ed Newmann
 Fantasma per amore (The Canterville Ghost) – film del 1996 diretto da Sydney Macartney
 The Canterville Ghost – film per la televisione del 1997 diretto da Crispin Reece
 The Canterville Ghost – film d'animazione per la televisione del 2001

Letteratura e teatro 
 Il fantasma di Canterville (The Canterville Ghost) – racconto di Oscar Wilde
 The Canterville Ghost – musical di Peter Quilter e Charles Miller del 1995